Ashburn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ashburn (Georgia)
Ashburn (Missouri)
Ashburn (Virginia)